Interrogativo normalmente se refiere a:

 Una palabra interrogativa es un término lingüístico general usado para morfemas usados en la formación oraciones interrogativas.
En la gramática tradicional del español se han usado comúnmente para lo términos:
 Un pronombre interrogativo-exclamativo.
 Un determinante interrogativo-exclamativo.

También puede tener relación con las oraciones interrogativas o los signos de interrogación.